Trojanka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Trojanka (Holowaniwsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk
 Trojanka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Trojanka (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka